AQT est un sigle qui peut désigner :
 Académie québécoise du théâtre ;
 Association québécoise des technologies ;
 apport quotidien tolérable ;
 Association québécoise de télédétection ;
 Association québécoise de Trager ;
 ateliers de questionnement de texte ;
 Âne qui trotte, expression bourbakiste remplaçant la fin d'une démonstration facile.

Code 
AQT est un code qui peut désigner :
 , en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/A ;
 '', une compagnie aérienne du Mexique, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code